Slutspelet  i Svenska cupen 2018/2019 inledes den 9 mars och avslutades med finalen den 30 maj 2019. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2018/2019